Lipowa Góra ist eine Bezeichnung von Orten sowie von Bergen und Erhebungen in Polen:

Orte:
 Lipowa Góra Wschodnia, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lindenberg (Ost), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Lipowa Góra Zachodnia, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lindenberg (West), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Lipowa Góra (Grunwald), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lindenberg bei Hohenstein, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lipowa Góra (Reszel), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lindenberg, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Lipowa Góra (Sokółka), Kolonie im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien

Berge, Erhebungen:
 Lipowa Góra (Czaplinek), Berg im Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Lindenberg, Kreis Neustettin, Pommern

Siehe auch:
 Lipia Góra